The Poseidon Adventure (roman), een roman van Paul Gallico uit 1967.
Twee verfilmingen van deze roman:
The Poseidon Adventure (1972)
The Poseidon Adventure (2005)

Zie ook:
Poseidon (film), een derde verfilming van bovengenoemd boek.